Journaal (televisie), een nieuwsuitzending op radio of televisie
 NOS Journaal, het journaal bij de Nederlandse publieke omroep
 VRT NWS journaal, het journaal bij de Vlaamse openbare omroep
 Filmjournaal, een vergelijkbaar gefilmd nieuwsoverzicht in een bioscoop
 Logboek, een boek waarin gebeurtenissen worden bijgehouden
 een onderdeel van de boekhouding; zie Journaalpost
 Journaal (tijdschrift), een tweewekelijks opinieblad van Mark Grammens dat verscheen van 1988 tot 2013